Национальный археологический музей Тарквинии () — археологический музей, посвящённый этрусской цивилизации. Музей расположен во дворце Вителлески () в Тарквинии (провинция Витербо, Лацио, Италия). Музейная коллекция в основном состоит из артефактов, которые были обнаружены во время раскопок некрополя Монтероцци к востоку от города.

Дворец Вителлески 
Национальный археологический музей Тарквинии () находится во  ().

Архитектура 
Строительство памятника эпохи раннего Возрождения было начато в 1436—1439 годах для кардинала , архиепископа Флорентийского. Проектировал дворец Джованни Далмата (). Здание дворца было построено на месте нескольких средневековых строений XII—XV веков, в нём сочетаются формы, характерные для поздней готики и раннего Ренессанса. С архитектурной точки зрения, здание разработано по образцу флорентийских особняков того времени, с некоторыми деталями готического и каталанского стиля: трёхэтажные строения, расположенные вокруг внутреннего двора. Первый этаж предназначался для служебного использования, второй этаж — для гостей, на третьем этаже жили владельцы. На этом же этаже располагается часовня и кабинет кардинала, представляющие собой смежные комнаты. У часовни есть небольшая апсида, обрамлённая изящной мраморной аркой на колоннах, а кабинет украшен фресками. На фасаде здания заметны доказательства постепенного перехода к новому стилю, распространяющемуся именно в эти годы. В левой части фасада портал увенчан треугольным тимпаном с гербом семьи Вителлески — это характерный элемент архитектуры Возрождения. В центральном секторе фасада размещены шесть небольших венецианских окон, а в правой части фасада — три больших венецианских окна, напоминающих готический стиль. Главный вход с площади Кавур ведёт в просторный внутренний двор с колоннами и декорациями, который окружён с трёх сторон портиком с заострёнными арками. Внутренний двор обрамлён двухэтажными лоджиями с колоннами из мрамора и гранита. Над ними расположена крытая галерея третьего этажа, которая повторяется на главном фасаде. В 1459 году во дворе был сооружён восьмиугольный колодец. Одна сторона двора огорожена высокой стеной, на которой есть дорожка.

Здание было сильно повреждено 17 января 1944 года из-за попадания бомбы, но в послевоенный период было тщательно восстановлено в первозданном виде.

История владения 
Пик могущества кардинала Вителлески, как и его гибель, пришлись на период правления папы Евгения IV. Кардинал Вителлески был убит 2 апреля 1440 года в результате заговора в Риме, в стенах замка Святого Ангела. После смерти кардинала его дворец был конфискован Апостольской Палатой и передан родственнику Вителлески, Пьеру Джованни Сакки (), который достроил незаконченный особняк в стиле Ренессанса в период с 1460 по 1490 годы. После окончания работ Сакки здание использовалось как путевой дворец некоторыми папами: Александр VI останавливался здесь в 1492 году, Юлий II в 1505 году, Лев X — в 1509 году, и с 1514 по 1520 годы. В конце XVI века папа Сикст V передал дворец кардиналу , а тот, в свою очередь, передал дворец знатному роду . Содерини были одной из самых влиятельных семей, которая управляла политическими, экономическими, культурными и религиозными вопросами города Комето почти до XVII века. Содерини превратили дворец в гостиницу. Здание дворца стало медленно и непреклонно деградировать, вплоть до переименования в «Palazzaccio» («плохой дворец»). После переезда в Рим, последние наследники рода Содерини продали своё имущество на аукционе в связи с банкротством.

Создание музея 
Дворец Вителлески был выкуплен на аукционе в 1892 году муниципалитетом города. В 1900 году дворец перешёл в собственность коммуны Тарквинии, которая в 1916 году передала его государству. В 1924 году в нём был открыт Национальный музей Тарквинии. Коллекция музея была образована в результате слияния муниципальной коллекции артефактов и частной коллекции графов Бруски-Фальгари, выкупленной государством в 1913 году. Со временем коллекция пополнилась многочисленными находками из древнего города Тарквинии и некрополя Монтероцци.

Писатель Дэвид Герберт Лоуренс, посетивший музей Тарквинии в 1927 году, в восхищении писал, что «все экспонаты музея связаны друг с другом, образуя своего рода единое целое».

Коллекция 
Экспозиция музея расположена на трёх этажах Дворца Вителлески. На первом этаже выставлена серия этрусских саркофагов, украшенных портретными скульптурами и барельефами. Эти саркофаги были извлечены из родовых склепов IV—II вв. до н. э. Здесь же экспонируется большое количество надгробных плит с рельефами архаической эпохи, изображающих сцены религиозной жизни, быта, военного дела этрусков. Самые ценные саркофаги, датируемые серединой IV в. до н. э., размещены в зале 10. Они принадлежат представителям знатных родов Тарквинии. Некоторые из них вырезаны из греческого мрамора, в то время как остальные изготовлены из местного известняка («макко») или из серого туфа («»). Среди самых ценных — саркофаги Партунусов: Лариса I Священника, его сына Вельтура I Магната и внука Лариса II Толстяка. В 1878 году в гробнице Пулены был найден саркофаг магистрата Лариса Пулена, датируемый первой половиной III века до н. э..

Надписи, которые сохранились на некоторых саркофагах, сообщают, что Партунусы были связаны с другими благородными родами Тарквинии и позволили частично восстановить их родословную.

На втором этаже музея представлена коллекция керамики и других предметов. Экспонаты размещены в хронологическом порядке, от доэтрусского и архаического периодов, начиная с культуры Вилланова до эллинистического периода. Здесь можно увидеть этрусскую глиняную посуду, называемую буккеро, а также керамику из Древнего Египта, в том числе , которая датируется периодом древнеегипетской XXIV-й династии (VIII в. до н. э.). С конца VII до VI вв. до н. э. большое количество керамики ориентализирующего стиля завозилось из Коринфа и повторялось этрусками. Некоторые бронзовые столовые приборы из коллекции музея также датируются периодом ориентализации (VII в. до н. э.). В экспозиции также представлена чернофигурная и краснофигурная керамика из Финикии и Древней Греции, которую относят к VI—IV векам до нашей эры (период Классической Греции). В коллекции музея имеются редкие экземпляры греческой керамики с изображениями сексуальных и эротических сцен. В витринах бального зала выставлена коллекция бронзовых и золотых . В этой же комнате находятся более поздние золотые монеты и золотые украшения Римской империи, которые были найдены в Грависке, древней гавани Тарквинии. Здесь же находится мраморный якорь , который относят к концу VI века до нашей эры. На якоре имеется надпись-посвящение Аполлону, выполненная на греческом языке. Экспозиция второго этажа заканчивается коллекцией вотивных предметов из святилища . Большинство из них представляют собой терракотовые части человеческого тела или головы людей, для которых просили божественного покровительства.

На последнем этаже Палаццо Вителлески находится четырёхугольная лоджия, откуда открывается вид на город и окрестности. Здесь можно посетить капеллу и кабинет кардинала, которые являются смежными помещениями. Кабинет украшен фресками. Одна из фресок изображает сюжет «Христос среди учителей» (). Сохранились фрески «Аллегории добродетелей» () и «Сцены из жизни римской матроны Лукреции» (). Этот цикл выполнен живописцем, известным как Мастер из Корнето. На этом же этаже находятся некоторые отреставрированные фрески из гробниц Некрополя Монтероцци — , Колесниц, Олимпиады и гробницы Корабля. Кроме того, здесь можно увидеть элементы интерьера средневекового дворца: стенные росписи, огромный камин, резьбу по дереву.

В отдельном зале представлен главный экспонат коллекции музея — горельеф пары крылатых коней () из терракоты, датируемый IV—III веками до нашей эры. Когда-то они украшали фронтон Храма Царицы () — этрусского храма в Тарквинии, который датируется IV веком до нашей эры.

См. также 
 Национальный музей вилла Джулия

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт
 3D-модели объектов, расположенных в Тарквинии и Национальном археологическом музее
 Круговая панорама внутреннего двора Дворца Вителлески
 

Археологические музеи Италии
Этруски
Национальные музеи Италии
Музеи Лацио
Тарквиния